Сизнер — название нескольких населённых пунктов:
 Сизнер — деревня в Мари-Турекском районе Республики Марий Эл.
 Сизнер — село в Балтасинском районе Республики Татарстан.